Muskegon désigne :

 le lac Muskegon, dans le Michigan ;
 le comté de Muskegon, dans le Michigan ;
 la ville de Muskegon, dans le Michigan ;
 la ville de Muskegon Heights, dans le Michigan ;
 la ville de North Muskegon, dans le Michigan.